«Чхоннёнджонви» () — модель троллейбуса, выпускаемая на Пхеньянском троллейбусном заводе с 1996 года.

Общие характеристики 
Этот троллейбус был разработан в 1990-е годы, чтобы заменить всё ещё находящийся в производстве Chollima 84 — очень надёжную модель, но имеющую дизайн кузова из начала восьмидесятых.

«Чхоннёнджонви» — в целом неприхотливая и дешёвая модель троллейбуса, созданная на базе автобуса Karosa С 734 (двухдверный вариант) или Karosa B 731 (трёхдверный вариант). Значительная часть деталей от вышеупомянутых автобусов подходят к троллейбусам «Чхоннёнджонви».

Троллейбусы КНДР